Bandera Roja puede referirse a: 

 Bandera roja, bandera de color rojo, uno de los símbolos del socialismo y del comunismo.
 Bandera Roja, partido político de Venezuela.
 Bandera Roja, partido político de España.
 Bandera Roja, periódico de Puerto Rico.
Partido Comunista del Perú - Bandera Roja, partido político peruano.
 'Die Rote Fahne, periódico alemán desaparecido, órgano del Partido Comunista de Alemania.
 'Bandiera rossa, canción popular revolucionaria italiana.

 Red Flag Linux, distribución china de Linux.
 'Shinbun Akahata (しんぶん赤旗), órgano del Partido Comunista japonés.